Hermolaus, Hermolaos, Hermolao o Ermolao (en griego: Ἑρμόλαος) puede referirse a:
 Hermolaus de Macedonia (fl. 327 a. C.) conspirador contra Alejandro.
 Hermolaus (gramático) (siglo VI ) de Constantinopla.
 Hermolao Barbaro (1454 - 1493) destacado humanista italiano del Renacimiento.